La Copa de baloncesto de Bélgica, denominada Bpost Cup por motivos de patrocinio es la competición de copa de baloncesto organizada por la Federación belga. Se disputa desde la temporada 1953-54. Desde la temporada 2013-14 se disputa en formato final four.

Finales

Notas

Campeonatos por club

Referencias

Véase también 
 Ligue Ethias

Enlaces externos 
 Web de la Federación belga

Baloncesto en Bélgica
Bélgica